Julie Halard-Decugis (lánykori nevén Julie Halard) (Versailles, 1970. szeptember 10. –) egykori páros világelső, junior egyéni és felnőtt páros Grand Slam-tornagyőztes, visszavonult francia teniszezőnő, kétszeres olimpikon.

1986–2000 közötti profi pályafutása során tizenkét egyéni és tizenöt páros WTA-tornát nyert meg, emellett két-két egyéni és páros ITF-tornagyőzelmet aratott. 1988-ban megnyerte a junior lányok egyéni versenyét a Roland Garroson. 2000-ben párosban Szugijama Ai párjaként megnyerte a US Opent. Legjobb egyéni világranglista-helyezése egyéniben a hetedik volt, ezt 2000 februárjában érte el. Párosban világelső volt: összesen 14 héten keresztül állt a világranglista élén.

1990–2000 között szerepelt Franciaország Fed-kupa-válogatottjában.

2000-ben vonult vissza a tenisztől. 1995-ben férjhez ment edzőjéhez, Arnaud Decugis-hez, ezt követően versenyzett Julie Halard-Decugis néven. Két gyerekük született: lányuk 2002-ben, fiúk 2003-ban.

Junior Grand Slam-döntői

Egyéni

Győzelem (1)

Grand Slam-döntői

Páros

Győzelem (1)

Elveszített döntő (1)

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmek (12)

Elveszített döntői (9)

Páros

Győzelmek (15)

Elveszített döntői (10)

Év végi világranglista-helyezései

További információk
 

Francia teniszezők
1970-ben született személyek
Francia nők
Francia olimpikonok
Vaud kantonbeliek
Élő személyek
WTA Finals résztvevője
Világelső teniszezők
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)
Versailles-iak